Knallhart bezeichnet:

 Knallhart, einen deutschen Spielfilm von Detlef Buck aus dem Jahr 2006 
 Knallhart (Roman), einen deutschen Jugendroman von Gregor Tessnow aus dem Jahr 2004

Siehe auch: